Владимирский летописец — русская летопись, краткий летописец XVI века, оканчивающийся 1523 годом.

Текстология и содержание 
Известен в двух списках XVI века, Синодальном и Чертковском.

М. Н. Тихомиров указал на близость Владимирского летописца с Симеоновской летописью и доступными фрагментами Троицкой летописи. Я. С. Лурье отметил, что текст Владимирского летописца совпадает с этими летописями вплоть до известия 1379 года и считал одним из источников Владимирского летописца летопись конца XIV—XV веков типа Троицкой.

По мнению Лурье, дополнительные источники Владимирского летописца включали Новгородскую четвёртую летопись или другую летопись XV века, близкую к ней, и московское летописание XVI века, основой которого был один из московских великокняжеских летописных сводов. Через посредство Новгородской четвёртой летописи на Владимирский летописец, возможно, оказал влияние Новгородско-Софийский свод 1430-х годов (по А. А. Шахматову, свод 1448 года). В последней своей части, в известии о причащении бывшего митрополита Зосимы в 1496 году, Владимирский летописец имеет совпадение с Прилуцким видом «Летописца от 72-х язык» и Тверской летописью.

В числе известий XVI века имеется ряд сообщений о церковном строительстве и московских событиях в эпоху Василия III и митрополита Варлаама.

Изучение 
В историографии XVIII — начала XIX века Владимирский летописец носил название «Летописец Кривоборского» по имени владельца Чертковского списка XVII века. Позднее он длительное время не упоминался. В 1930-е годы летопись была вновь открыта М. Н. Тихомировым.

Примечания

Издание 
 Полное собрание русских летописей. — М., 1965. — Т. 30. Владимирский летописец. Новгородская вторая (Архивская) летопись.

Литература 
 Щербатов М. М. История российская от древнейших времен. — СПб., 1773. — Т. 1. — С. 243, 250—258;
 Карамзин Н. М. История государства Российского. — СПб., 1892. — Т. 2. — Примеч. 153;
 Тихомиров М. Н. Летописные памятники бывшего Синодального (Патриаршего) собрания // Исторические записки. — М., 1942. — Т. 13. — С. 257—262;
 Тихомиров М. Н. Из «Владимирского летописца» // Исторические записки. — 1945. — Т. 15. — С. 278—300;
 Тихомиров М. Н. Краткие заметки о летописных произведениях в рукописных собраниях Москвы. — М., 1962. — С. 13—20;
 Муравьева Л. Л. Новгородские известия Владимирского летописца // Археографический ежегодник за 1966 г. — М., 1968. — С. 37—40;
 Муравьева Л. Л. Об общерусском источнике Владимирского летописца // Летописи и хроники. Сборник статей 1973 г. — М., 1974. — С. 146—149;
 Муравьева Л. Л. Летописание Северо-Восточной Руси XIII—XV вв. — М., 1983. — С. 27;
 Лурье Я. С. Общерусские летописи XIV—XV вв. — Л., 1976. — С. 25, 27—30, 36—44, 57;
 Лурье Я. С. Генеалогическая схема летописей XI—XVI вв., включенных в «Словарь книжников и книжности Древней Руси» // Труды Отдела древнерусской литературы. — Л., 1985. — Т. 40. — С. 190—205.

Древнерусские летописи
Древнерусская литература XV века
Исторические сочинения XV века